Noah Beery Sr. – attore statunitense (1882-1946)
Noah Beery Jr. – attore statunitense (1913-1994)